Джон Ро́берт (Джей Ар) Хо́лден (; , Питтсбург, США) — российский и американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника. Заслуженный мастер спорта России (2007).

Клубная карьера 
Четыре года Холден проучился в Бакнеллском университете, был игроком университетской баскетбольной команды «Бакнелл Байсон». В последние два сезона в студенческом чемпионате он набирал в среднем за игру 17,8 и 18,1 очков. На драфте НБА 1998 года Холдена не выбрал ни один клуб. Вскоре финский агент устроил для него просмотр в рижском клубе «Броцены», с которым Джон Роберт вскоре заключил контракт со скромной зарплатой 400 долларов в неделю. Он вспоминал впоследствии, что сперва не смог даже отыскать Латвию на карте и совершенно ничего не знал об этой стране. Его соотечественник Ларри Дэниелс, также игравший за «Броцены», помог Холдену устроиться в Риге. Холден хорошо показал себя в единственном сезоне в составе рижского клуба, в котором он помог ему в очередной раз выиграть чемпионат Латвии.

В 1999 году он перешёл в бельгийский «Телиндус Остенде», за который отыграл два сезона. В матче сезона 2000/2001 его клуб играл в Супролиге против белградского «Партизана», и Холден проявил себя, набрав 30 очков. Тогда на Джона Роберта обратил внимание Владе Дивац, выступавший в НБА за «Сакраменто Кингз», но являвшийся при этом президентом «Партизана», и предложил перейти в белградский клуб. Переход в итоге не состоялся. Холден стал в Бельгии чемпионом и обладателем национального кубка, а летом 2001 года покинул «Остенде».

Следующим клубом в европейской карьере Холдена стал афинский АЕК. Тренер Драган Шакота вспоминал, что американец был лишь одним из кандидатов на место в команде, но именно его сочли наиболее полезным приобретением. В греческом клуба Холден стал незаменимым игроком, который мог проводить на площадке 35-40 минут, не уставая. По словам Шакоты, Джона Роберта отличала огромная скорость и желание бороться, которыми он полностью компенсировал невысокую точность бросков с дальней дистанции и небольшое число отданных передач. В сезоне 2001/2002 АЕК с Холденом в составе сумел прервать многолетнюю гегемонию «Панатинаикоса» и выиграть чемпионат Греции.

В 2002 году, через четыре года после переезда в Европу, Холден заключил многомиллионный контракт с московским ЦСКА. В первом сезоне он помог своему новому клубу выйти в финал четырёх Евролиги, а в следующие семь лет ЦСКА с Холденом в своём составе неизменно достигал этой стадии, дважды при этом выиграв главный баскетбольный турнир Европы.

16 июня 2011 года после победы в очередном чемпионате России объявил о завершении карьеры.

Выступления за сборную 
20 октября 2003 года президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о приёме в гражданство Российской Федерации Джона Холдена как лица, обладающего профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации. Ценз оседлости в этом случае снижается до одного года. Вместе с тем Холден сохранил гражданство США.

Первый в истории чернокожий баскетболист сборной России по баскетболу. Выступал за сборную России на чемпионате Европы 2005 и 2007 годов и Олимпийских играх 2008 года.

16 сентября 2007 года забросил решающие 2 очка в финальном матче чемпионата Европы 2007 года в корзину сборной Испании, принеся России титул чемпиона Европы-2007.

Достижения 
 Чемпион Единой лиги ВТБ 2009/2010
 Обладатель Промокубка Единой лиги ВТБ 2008
 Чемпион Европы 2007
 Девятикратный чемпион России (2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11)
 4-кратный обладатель Кубка России (2005, 2006, 2007, 2010)
 чемпион Евролиги (2005/06, 2007/08)
 Чемпион Греции-2001/2002
 Чемпион Бельгии-2000/2001
 обладатель Кубка Бельгии-2001
 Чемпион Латвии −1999/2000
 MVP (Самый полезный игрок) «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ в сезоне 2009/2010
 участник Матча Всех Звёзд Бельгии-2001
 участник Матча Всех Звезд Греции-2002
 участник Матча всех звёзд ПБЛ 2011
 выбран в первую пятёрку чемпионата Латвии-98/99
 В рамках премии «Золотая подкова» один раз получил «Бронзовую подкову» (2005)
 выбран в первую пятёрку Euroleague All-Decade Team (символическая сборная лучших игроков Евролиги за 2001—2010 гг).
 Первый игрок в истории Евролиги, который сыграл 200 матчей (21 октября 2010 года в матче против Милана).

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России
 Орден Дружбы (16 марта 2007) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Холдена на сайте euroleague.net

Выпускники Школы Линсли
Баскетболисты США
Баскетболисты России
Игроки «Бакнелл Байзон» (баскетбол)
Игроки БК «Броцены»
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК АЕК
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Натурализованные граждане России